Плен-Сельв () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 90 км на схід від Ам'єна, 27 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 202,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки

Посилання 
 Плен-Сельв на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Плен-Сельв на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Ена